L'équipe d'Italie de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2013 qui se tient au Brésil du  au . Elle se rend à la compétition en tant que finaliste de l'Euro 2012

Résultats

Phase de groupe

Mexique-Italie

Italie-Japon

Italie-Brésil

Demi-finale

Espagne-Italie

Match pour la troisième place

Uruguay-Italie

Effectif 
Sélectionneur : Cesare Prandelli

Références 

Coupe des confédérations 2013
Italie
Football en Italie en 2013